UBX steht als Abkürzung für:
 UBX, IATA-Code für Cuba Municipal Airport, amerikanischer Flughafen in Missouri, siehe Liste der IATA-Codes/U
 UBX (Datenformat), proprietäres Datenformat der Firma u-blox zum Austausch von GPS- und anderen GNSS-Daten
 Ubiquitin-like (UBX)-domain-containing protein, ein am Abbau defekter Proteine mitwirkendes Protein

Abkürzung